Piątka z ulicy Barskiej – powieść Kazimierza Koźniewskiego
 Piątka z ulicy Barskiej – film Aleksandra Forda z 1953 roku